Бенхамин Галиндо Марентес (; родился 11 декабря 1960 года в Тьерра-Бланка, Мексика) — мексиканский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Известен по выступлениям за «Сантос Лагуна», «Гвадалахару» и сборную Мексики. Участник чемпионата мира 1994 года.

Клубная карьера 
Галиндо начал карьеру в клубе «Тампико Мадейро», за который он выступал на протяжении семи сезонов. В 1986 году он перешёл в «Гвадалахару», в составе которой в том же году выиграл мексиканскую Примеру. За клуб Бенхамин провёл более 300 матчей и забил более 90 голов, став одним из его рекордсменов. После чемпионата мира Галиндо перешёл в «Сантос Лагуна». С новой командой он во второй раз выиграл чемпионат Мексики. За три сезона в составе «Сантоса» Галиндо провёл более 100 матчей. В 1997 году Бенхамин перешёл в «Крус Асуль». С новым клубом он в третий раз завоевал чемпионство и стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Сезон Инверно 1999 Галиндо провёл в «Пачуке» в очередной раз выиграв Лигу MX и таким образом став четырёхкратным чемпионом Мексики в составе четырёх разных клубов. В 2000 году Бенхамин вернулся в «Гвадалахару», где и завершил свою карьеру по окончании сезона.

Международная карьера 
В 1983 году Галиндо дебютировал за сборную Мексики. В 1991 году он в составе национальной команды принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Бензамин сыграл в матчах против сборных Канады, США, Коста-Рики и Ямайки. В поединках против ямайцев, канадцев и костариканцев он забил 4 мяча, став лучшим бомбардиром соревнования. По итогам турнира Галиндо стал бронзовым призёром. В 1993 году Бенхамин стал серебряным призёром Кубка Америки в составе национальной команды.

В 1994 году Галиндо попал в заявку национальной команды на участие в Чемпионате мира в США. На турнире он сыграл в поединках против сборных Болгарии и Норвегии.

В 1995 году Бенхамин принял участие в Кубке Америки, а также помог сборной завоевать бронзовые медали на Кубке Короля Фахда.

Достижения 

Командные

 «Гвадалахара»
  Чемпионат Мексики по футболу — 1986/1987

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — 1996

 «Крус Асуль»
  Чемпионат Мексики по футболу — 1997
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1997

 «Пачука»
  Чемпионат Мексики по футболу — 1999

Международные

 Мексика
  Кубок Америки по футболу — 1993
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 1991
  Кубок конфедераций — 1995

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Тренеры ФК «Атлас»
Тренеры ФК «Крус Асуль»
Тренеры ФК «Сантос Лагуна»